Сидни Спенсер (; родилась 7 марта 1985 года в Гувере, штат Алабама, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2007 года во втором раунде под общим двадцать пятым номером командой «Лос-Анджелес Спаркс». Играла на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

Биография 
Сидни посещала Университет Теннесси, где с баскетбольной командой в апреле 2007 года завоевала чемпионский титул NCAA. В этом же месяце она была выбрана командой «Лос-Анджелес Спаркс» во втором раунде драфта ВНБА под общим 25-м номером. В сезоне 2012/2013 годов играла в чемпионате России за «Динамо-ГУВД».

Статистика выступлений

ВНБА

Европа

Достижения 
 Чемпион Словакии: 2009
 Чемпион Бельгии: 2014, 2015 и 2016
 Серебряный призёр чемпионата Польши: 2010

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте ФИБА Европа
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки ЖБК «Кошице»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Гожув-Велькопольски»
Игроки ЖБК «Приоло»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Вильнёв-д’Аск»
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Касторс Брен»